Авраменко — украинская фамилия, происходит от имени Авраам.

Известные носители 
 
 Авраменко, Алексей Николаевич (род. 1977) — белорусский министр транспорта и коммуникаций.
 
 Авраменко, Анатолий Михайлович (род. 1955) — советский и российский историк.
 Авраменко, Андрей Андреевич (188?—1922) — повстанческий атаман, командовал отрядами повстанцев петлюровского толка.
 Авраменко, Антон Данилович (1884—1919) — горный инженер, управитель Артинского завода, управитель Саткинского завода.
 
 
 
 Авраменко, Геннадий Викторович (род. 1965) — советский и украинский спортсмен-стрелок.
 Авраменко, Георгий Александрович (настоящие фамилия, имя и отчество Бислис Юрий Станиславович; 1911—1974) — доктор исторических наук, геолог, археолог, краевед.
 Авраменко, Григорий Яковлевич (1909—?) — Герой Социалистического Труда.
 Авраменко, Евдокия Куприяновна — телятница колхоза «Ленинским шляхом» Ореховского района Запорожской области, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Авраменко, Михаил Иванович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Авраменко, Николай Григорьевич (род. 1951) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Авраменко, Олег Евгеньевич (1967—2018) — украинский писатель-фантаст.
 Авраменко, Олеся Александровна (род. 1959) — украинский искусствовед, куратор, арт-критик.
 Авраменко, Ольга Сысоевна (род. 1934) — народный учитель СССР.
 Авраменко, Павел Михайлович (1923—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Авраменко, Римилий Фёдорович (1932—1999) — российский учёный, конструктор вооружений, заместитель директора НИИРП.
 Авраменко, Роман Валерьевич (род. 1988) — украинский метатель копья.
 Авраменко, Сергей Викторович (род. 1954) — вице-адмирал России.
 Авраменко, Станислав Александрович (1936—1996) — инженер-строитель и гидротехник.
 Авраменко, Степан Степанович (1918—2010) — советский партийный и государственный деятель.

Примечания